Първа професионална футболна лига е най-горната дивизия в българския шампионат по футбол, организиран от Българския футболен съюз и Професионалната футболна лига за футболния сезон 2017/18.

Формат 
Форматът е с 14 отбора. Първенството протича в 2 фази – първа фаза и втора фаза. В първа фаза всеки отбор изиграва по 2 мача с останалите 13 при разменно гостуване. Така всеки отбор изиграва по 26 мача, разпределени в 26 кръга. Във втората фаза шампионатът се разделя на Първа шестица – отборите, които са класирани от първо до шесто място и Втора осмица – отборите, класирани от 7 до 14 място.

Първата шестица в още 10 мача определя шампиона и участниците в евротурнирите. Втората осмица се разделя на две групи, като в едната влизат 7-ият, 10-ият, 11-ият и 14-ият в класирането, а останалите ще са в другата. След това те играят по 6 мача и започват плейофи.

Първите два от всяка група определят след полуфинали и финал отбора, който играе в един мач за място в Лига Европа с последния от тези, които имат право на участие в турнира.

Третият и четвъртият от групите ще определят изпадащите и тези, които ще отидат на бараж. Новият формат ще има един изпадащ и два баража срещу втория и третия от Втора професионална футболна лига.

Състав

Отбори 
През сезон 2017-18 участват единайсетте най-добри отбора от миналия сезон: Лудогорец, ЦСКА, Левски, Дунав, Локомотив Пловдив, Черно море, Ботев, Верея, Берое, Пирин Благоевград и Славия, както и три отбора от Втора лига: спечелилият Втора лига Етър и победителите от баражите Витоша Бистрица и Септември София.

По градове 
Градове на отборите от българската Първа професионална футболна лига – сезон 2016/2017
 София – 4 отбора;
 Пловдив, Стара Загора – 2 отбора;
 Варна, Велико Търново, Русе, Благоевград, Разград, с.Бистрица (област София) – по 1 отбор.

Отборите са подредени по азбучен ред.

Първа фаза

Класиране 

Бележкиː

Резултати 

 Цветовеː Зелено – победа като домакин; Жълто – равенство; Червено – загуба като домакин

Класиране по кръг

Втора фаза

Първа шестица

Резултати 

 Цветовеː Синьо – победа като домакин; Жълто – равенство; Червено – загуба като домакин

Втора осмица

Група А

Резултати 

 Цветовеː Синьо – победа като домакин; Жълто – равенство; Червено – загуба като домакин

Група Б

Резултати 

 Цветовеː Синьо – победа като домакин; Жълто – равенство; Червено – загуба като домакин

Плейофи

1/2 финали за 7 – 10 място

Първи срещи

Срещи-реванш

Финал за 7-о място

1/2 финали за 11. – 14. място

Първи срещи

Срещи-реванш

Финал за 11-о място

Първа среща

Среща-реванш

Финал за 13-о място

Първа среща

Среща-реванш

Бараж за Лига Европа

Баражи за Първа лига

Голмайстори

Четири гола

Хеттрик

Източници 
 bulgarian-football.com – Български футболен архив

2017
2017
България